Freixenet, lloc poblat de freixes.
 Toponímia:
 Sant Guim de Freixenet, municipi de la Segarra
 Freixenet (Camprodon), abans Freixenet de Camprodon, poble de Camprodon, al Ripollès
 Freixenet de Segarra, poble de Sant Guim de Freixenet
 Freixenet o Freixinet, poble de Riner, al Solsonès
 Organitzacions:
 Freixenet (empresa), empresa de producció de cava
 CE Noia Freixenet, entitat esportiva de Sant Sadurní d'Anoia dedicada a la pràctica de l'hoquei patins